Досча́тое — рабочий посёлок в составе городского округа город Выкса Нижегородской области России. Составляет административно-территориальное образование рабочий посёлок Досчатое.

Название Досчатое связано с тем, что в селе строились досчаники (досчанки) для перевозки по реке железного литья. Старое название Рудня указывает на наличие вблизи Досчатого железной руды, разработка которой велась в XVIII—XIX веках

География 
Посёлок расположен на реке Оке (у места впадения Железницы) в 10 км к северу от города Выксы, в 182 км к юго-западу от Нижнего Новгорода.

История 

Современное Досчатое состоит из трёх бывших отдельных сёл, которые ранее были на этом месте: самого Досчатого, Азовки и Решного.

Первые исторические упоминания относятся ко второй половине XVI века. В это время в древней Рудне (район современного посёлка Досчатого) возникает кустарная выплавка чугуна на основе использования местных железных руд.

Первые достоверные известия о церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Решное (ныне в составе посёлка Досчатое) находятся в окладных книгах 1676 года, в селе был двор попа Фёдора и в приходе 22 двора крестьянских. Образование поселения Дощатый завод относится ко второй половине XVIII столетия и принадлежит заводчику Баташеву. В 1798 году епископом Владимирским была выдана храмозданная грамота. Трапеза нового каменного храма была окончена в 1803 году, а главный храм в 1809 году. Престолов в храме было три: главный во имя Живоначальной Троицы, в трапезе тёплой во имя Успения Пресвятой Богородицы и в память Усекновения главы Святого Иоанна Предтечи.

В конце XIX — начале XX века Дощато-Железницкий завод являлся центром Досчатинской волости Меленковского уезда Владимирской губернии, с 1921 года — в составе Шиморской волости Выксунского уезда Нижегородской губернии. В 1859 году в Дощато-Железницком и Пристанском заводах числилось 215 дворов, в 1905 году в селе Досчатое — 345 дворов, в селе Решное — 163 двора и 745 жителей.

С 1 февраля 1932 года селение Досчатое Выксунского района преобразовано в рабочий посёлок.

В 1962 году в состав посёлка включены село Решное и деревня Азовка.

В 2011 году рабочий посёлок Досчатое вошёл в состав городского округа город Выкса.

Население

Экономика 
Промышленность посёлка представлена следующими предприятиями:
 Досчатинский завод медицинского оборудования (АО ДЗМО);
 Листопрокатный цех Нижегородского OAO «Метиз».

Достопримечательности 
 Охотничий домик Баташевых (конец XVIII века), выполненный в романском стиле.
 Церковь Троицы Живоначальной (1798—1809). Кирпичный храм корабельного типа в стиле зрелого классицизма. Долгое время церковь функционировала только частично — колокольная не использовалась, однако в 2000-x удалось собрать средства на реставрацию и её восстановление.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1862—1867) в бывшем селе Решное. Каменный храм корабельного типа в стиле эклектики. В настоящее время восстанавливается.
 Международный детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный», ранее пионерский лагерь «Лазурный», а также база отдыха «Костёр».
 Досчатинский пруд, один из крупнейших в Нижегородской области — 370 га. Из-за разрушения плотины в 2000 году пруд вытек, смыв дамбу. Через некоторое время было принято решение о восстановлении плотины (сделанной из железобетона, в отличие от старой деревянной). Дно было очищено, насыпь рядом с плотиной укреплена, плотина возведена и пруд начали заполнять. В результате некачественного строительства, конструкции плотины были деформированы, а насыпь прорвана в новом месте. В результате рельеф бассейна реки Железницы был снова изменён. До настоящего времени пруд не восстановлен.

Люди, связанные с Досчатым 
 Салазкин Сергей Сергеевич   (1862—1932) — российский биохимик, педагог, политический и общественный деятель. Родился в Досчатом.
 Бородачёв, Николай Александрович (1901—1962) — советский учёный в области приборостроения, артиллерийского и авиационного вооружения, член-корреспондент Академии артиллерийских наук,  доктор технических наук. Родился в Досчатом.
 Харитошкин Александр Николаевич   (1922—1988)  — советский лётчик, Герой Советского Союза. Родился в Досчатом.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа город Выкса
Посёлки городского типа Нижегородской области